Ел Кантарито има више значења:

 Ел Кантарито (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кантарито (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кантарито (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кантарито (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кантарито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику